Барбара Паулюс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Генрієта Надьова з рахунком 3–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Барбара Паулюс (фінал)
  Каріна Габшудова (півфінал)
 n/a
  Сільвія Фаріна (півфінал)
  Катаріна Студенікова (чвертьфінал)
  Карін Кшвендт (2-ге коло)
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Александра Фусаї (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Warsaw Cup by Heros 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996